Spelaeomysis är ett släkte av kräftdjur. Spelaeomysis ingår i familjen Lepidomysidae. 

Spelaeomysis är enda släktet i familjen Lepidomysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pungräkor
Spelaeomysis